«Ч. П. — Чрезвычайное происшествие» — советский чёрно-белый фильм — совместное производство киностудий им. Горького и им. Довженко, 1958. Лидер кинопроката 1959 года — более 47 миллионов зрителей.

В основе сюжета — реальные события, связанные с захватом советского танкера «Туапсе» в 1954 году.

Сюжет 
1954 год. Советский танкер «Полтава», следующий с авиационным керосином в Китай, захвачен чанкайшистами. При этом моториста Райского обвиняют в том, что он  случайно якобы убил одного из солдат (потом оказалось, что тот жив), и под этим предлогом чанкайшисты стали искать «убийцу», выставив это событие одним из поводов для задержания судна. Танкер с экипажем доставлен на Тайвань, где экипаж уговаривают добровольно перейти на сторону «подлинной свободы и демократии», обращаясь исключительно хорошо: поселяют на роскошной вилле, поят, кормят. Когда уговоры не подействовали, в ход пускаются совсем другие меры: концлагерь, лишения. 

Далее — героические приключения. Одни вернулись на Родину через несколько месяцев, другие только через годы, а некоторые не вернулись вовсе. Рассказ ведется от лица первого помощника капитана по воспитательной работе (в исполнении Михаила Кузнецова).

Актёры 
 Михаил Кузнецов — Антон Семёнович Коваленко
 Александр Ануров — Леонид Петрович Калугин
 Вячеслав Тихонов — Виктор Райский
 Таисия Литвиненко — Рита Воронкова
 Анатолий Соловьёв — Грачёв
 Гиули Чохонелидзе — Василий Ергер
 Дмитрий Капка — Харитоненко
 Владимир Рудин — Иван Фролов
 Юрий Сарычев — Костя Береговой
 Павел Усовниченко — Николай Фёдорович Сахаров
 Владимир Дальский — Фан
 Владимир Уан-Зо-Ли — Гао
 Александр Толстых — Доронин
 Михаил Сиренко — Петренко
 Валерий Зиновьев
 Борис Ивченко
 Евгений Балиев — Соколов
 Витольд Янпавлис
 Александр Барушной — французский консул
 Владимир Волчик — американский офицер
 Нонна Тэн — Цзян-Ли
 Юрий Ван Юй-Цюань — Ли Хан

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Григорий Колтунов, Виталий Калинин, Дмитрий Кузнецов
 Режиссёр-постановщик: Виктор Ивченко
 Оператор: Алексей Прокопенко
 Художник: Михаил Юферов
 Композитор: Игорь Шамо
 Текст песни: Владимир Карпеко

Награды и достижения 
 Первый приз за изобразительное решение (М. Юферов),
 Второй приз за режиссуру фильма (В. Ивченко) ВКФ-59 в Киеве.
 Фильм стал лидером кинопроката в СССР за 1959 год (1-е место, 47,5 млн зрителей), и единственным фильмом студии Довженко, возглавившим прокатный рейтинг СССР.

Примечания

Источники 
 Чрезвычайное происшествие // Фильмы Киевской ордена Ленина киностудии им. А. П. Довженко. 1928—1978 / О. Ф. Олейник, Н. А. Филькевич. — : Госкино УССР, 1979. — 114 c. — С. 45.

Фильмы СССР 1958 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Виктора Ивченко
Исторические фильмы о 1950-х годах
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы киностудии имени М. Горького